Малый Мендерес — название рек в Турции:

 Малый Мендерес — река, впадает в Эгейское море
 Малый Мендерес — одно из названий реки Карамендерес